Le tournoi d'Indianapolis 2006 est un tournoi de tennis professionnel masculin qui s'est déroulé du 17 au 23 juillet.

Faits marquants 
 James Blake remporte son  sur le circuit ATP en battant en finale Andy Roddick.
 Dans le tableau de double, Bobby Reynolds et Andy Roddick se défont en finale de Paul Goldstein et Jim Thomas. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

Indianapolis
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en juillet 2006